Dinga peut désigner :

Géographie 
 Dinga est une localité chef-lieu de secteur du territoire de Kenge en République démocratique du Congo.
 Dinga est une ville pakistanaise, située dans le district de Gujrat dans le nord de la province du Pendjab.

Personnalités 
 Dinga Amilton Villas Boas dit Dinga (né le 11 novembre 1972) est un joueur de football brésilien.

Bateau 
 Dinga ou dingua est une barque traditionnelle ancienne utilisée sur la côte de Malabar en Inde.

Autres 

 Les Dzing, parfois appelés Dinga, peuple bantoue de la République démocratique du Congo.
 Dzing, parfois appelée dinga, langue des Dzing parlée en République démocratique du Congo.